Исто́рико-краеве́дческий музе́й (см. исторический музей, краеведческий музей):
 Историко-краеведческий музей — в Актюбинске
 Историко-краеведческий музей — в Алуште
 Историко-краеведческий музей — в Артёме
 Историко-краеведческий музей — в Белгороде
 Историко-краеведческий музей — в Бродах
 Историко-краеведческий музей — в Велиже
 Историко-краеведческий музей — в Винниках
 Историко-краеведческий музей — в Витебске
 Историко-краеведческий музей — в Волосове
 Историко-краеведческий музей — в Золочеве
 Историко-краеведческий музей — в Иванове
 Историко-краеведческий музей — в Измаиле
 Историко-краеведческий музей — в Ишимбае
 Историко-краеведческий музей — в Качканаре
 Историко-краеведческий музей — в Караганде
 Историко-краеведческий музей — в Киришах
 Историко-краеведческий музей — в Кокшетау
 Историко-краеведческий музей — в Лагиче
 Историко-краеведческий музей — в Лыткарине
 Историко-краеведческий музей — в Мары
 Историко-краеведческий музей — в Маслянине
 Историко-краеведческий музей — в Новогрудке
 Историко-краеведческий музей — в Нижнем Тагиле
 Историко-краеведческий музей — в Одессе
 Историко-краеведческий музей — в Омске
 Историко-краеведческий музей — в Оренбурге
 Историко-краеведческий музей — в Полярном
 Историко-краеведческий музей — в Салавате
 Историко-краеведческий музей — в Самаре
 Историко-краеведческий музей — в Сафоново
 Историко-краеведческий музей — в Семее
 Историко-краеведческий музей — в Ступине
 Историко-краеведческий музей — в Татарске
 Историко-краеведческий музей — в Черноисточинске
 Историко-краеведческий музей — в Шымкенте
 Историко-краеведческий музей — в Экибастузе